Владимир Бутенко:
 Бутенко, Владимир Викторович (род. 1955) — заслуженный работник культуры РФ, военный дирижёр, музыкант.
 Бутенко, Владимир Сергеевич (род. 1948) — советский футболист.